Caldana ima više značenja:
 Caldana, Grosseto
 Caldana, Varese